Ми́ллер, Лукиа́н Ада́мович ( (,  — , ) — известный немецкий филолог. Много работал в России.

Окончил Гумбольдский университет в Берлине, где получил степень доктора за сочинение «De scholicis observantiis poetarum veterum», 1861) и Галльский университет, пробыл 5 лет в Голландии (1862—1867), написав там «Geschichte der klassischen Philologie in den Niederlanden», был приват-доцентом в Бонне. Осенью 1870 года получил приглашение на кафедру римской словесности в историко-филологическом институте в Санкт-Петербурга, а в 1873 году стал ещё и профессором римской словесности и греческого языка в Санкт-Петербургской римско-католической академии.

Научная деятельность и труды 
Известность ему создал обширный труд: «De re metrica poetarum latinorum praeter Plautum et Terentium» (Лейпциг, 1861; новое дополненное изд., 1894).

Из позднейших трудов его ценны критические издания римских поэтов (вошедшие в лейпцигскую Bibliotheca Teubneriana) — Федра (1868, 1877), Горация (наиболее распространенное издание этого писателя; 1869, 1879 и 1885), Катулла, Тибулла, Проперция и др. (1870).

Особенное значение имеют издания поэтов архаической эпохи:
 «С. Lucili saturarum reliquiae» (Лейпциг, 1872; к ним «Luciliana», Берлин, 1884),
 «Quinti Ennii carminum reliquiae» (Санкт-Петербург, 1884;
 сюда относится «Über meine Ausgabe des Ennius», Санкт-Петербург, 1887) и «Liv ü Andronici et Cn. Naevi fabularum reliquiae» (Берлин, 1885).

Плодом многолетних трудов было капитальное издание, с примечаниями, Нония Марцелла («Noni Marcelli compendiosa doctrina», Лейпциг, 1888—1889), незаменимое пособие для истории древнейшей римской поэзии.

Из историко-литературных работ Миллера важны:
 «Geschichte der klassischen Philologie in den Niederlanden» (Лейпциг, 1869),
 «Leben und Werke des Gaius Lucilius» (Лейпциг, 1876),
 «Friedrich Ritschl.» (2 изд. с приложением: «Gedanken über das Studium der klassischen Philologie», Берлин, 1878),
 «Quintus Ennius» (Санкт-Петербург, 1884),
 «Der saturnische Vers und seine Denkmäler» (Лейпциг, 1885),
 «Die Entstehung der römischen Kunstdichtung» (Гамбург, 1890),
 «Über die Volksdichtung der Römer» (Гамбург, 1891)
 и др.

Миллеру принадлежат также краткие (на латинском языке) учебники латинской метрики (Санкт-Петербург,1878) и орфографии и просодии (Санкт-Петербург, 1878).

В 1880 г. вышел в Лейпциге его более подробный учебник метрики греков и римлян на немецком языке (2 изд., 1885), в том же году переизданный по-русски; он переведен на французский, итальянский и голландский языки.

С русскими примечаниями и введением изданы им «Оды и эподы Горация» (2 изд., Санкт-Петербург, 1889; то же по-немецки, Гиссен, 1882); более научный характер имеет: «Q. Horati Flacci sermonum et epistolarum libri. Mit deutschem Commentar» (В., 1891—1893).

Наряду с большим количеством статей в немецких журналах, ему принадлежат в «Журнале Министерства народного просвещения», кроме статей на латинском языке, несколько статей на русском:
 «О nomen gentile автора Энеиды» (1877, 1),
 «Жизнь и сочинения Горация» (1880; вышло отдельно),
 «Об основах критики в стихотворениях Горация» (1879, 2),
 «О количестве и качестве необходимой для филолога начитанности» (1879, 7),
 «Этюды о древней метрике» (1879, 10),
 ряд рецензий по классической филологии
 и т. д.

Лекции в институте и академии Миллер читал по-латыни; согласно его воззрениям на преподавание (ср. его статью «De primo et gravissimo professoris litterarum antiquarum officio», «Журнал Министерства Народного Просвещения», 1881, 3), они лишены научно-критического аппарата и излагали одни лишь неоспоримые факты в догматической форме.

Ср. о нём брошюру автобиографического содержания: «Ein Horaz-Jubiläum» (Берлин, 1892) и Ф. Корша, в «Филологическом Обозрении» (1895).

Примечания

Источники 
 
 Müller, Lucian. — Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 18, Duncker & Humblot, Berlin 1997, S. 453.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1836 году
Умершие в 1898 году
Филологи по алфавиту
Филологи Германии
Учёные XIX века
Преподаватели Петербургского историко-филологического института